Siódmy sezon FIA GT Championship rozpoczął się 6 kwietnia na torze Catalunya, a zakończył się 19 października na torze Monza. Tytuł w klasie GT zdobył zespół BMS Scuderia Italia, a w klasie N-GT tytuł zdobył zespół Freisinger Motorsport.

Kalendarz wyścigowy i zwycięzcy

Klasyfikacje generalne

GT Kierowcy

N-GT Kierowcy

GT Zespoły

N-GT Zespoły

Linki zewnętrzne 
 

2003 w sportach motorowych
Sezony FIA GT Championship